Die folgenden Personen waren Dompropst am Kölner Dom

Mittelalter

1501 bis zur Säkularisation

1825 bis Gegenwart

Siehe auch 

 Erzbistum Köln
 Liste der Kölner Domherren
 Liste der Kölner Domdechanten
 Liste der Kölner Generalvikare
 Liste der Kölner Offiziale
 Kölner Domkapitel

Einzelnachweise 

Kolner Dom, Propste
!